Un rû (pluriel, rus) est un canal en Vallée d'Aoste utilisé pour amener l'eau des torrents des vallées latérales aux terrains arides de la vallée centrale.

Dénomination 
Le terme rû est utilisé en Vallée d'Aoste, tandis qu'ailleurs dans les Alpes ils sont dénommés autrement : Waale dans le Haut-Adige, bisses dans le Valais et Flurbewässerung dans les Grisons. Dans d'autres régions alpines, ils sont appelés simplement canaux, comme en Piémont ou dans le Briançonnais.

En Vallée d'Aoste 
Les principaux rus de la Vallée d'Aoste ont été construits entre le  et le . Certains d'entre eux sont utilisés encore de nos jours, alors que ceux qui ont été abandonnés au cours des siècles sont dénommés habituellement Rus du pain perdu, ou Ru dou pan perdu, en patois valdôtain, ou bien Rus morts.

Les rus ont toujours joué un rôle très important dans l'économie valdôtaine, en permettant d'exploiter des terrains autrement peu irrigués et par conséquent incultivables.

Des corvées étaient également organisées autrefois pour le maintien des rus, contrôlées par un gardien des eaux, ou revé en patois valdôtain.

Principaux rus de la Vallée d'Aoste 
Rû d'Arlaz et rû Herbal, dans les communes de Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet et Brusson
Rû Courtaud (ou Courtod, ou d'Amay), dans les communes d'Ayas et de Saint-Vincent
Rû de la Plaine, dans la commune de Châtillon
Rû de Verrayes, dans les communes de Torgnon et de Verrayes
Rû de Chandianaz, dans les communes de Châtillon, Saint-Denis et Chambave
Rû Marseiller, dans les communes d'Antey-Saint-André, Saint-Denis et Verrayes
Rû Prévôt, dans les communes d'Aoste et de Saint-Christophe
Rû du Mont, dans les communes d'Ollomont et de Doues
Rû de By, dans les communes d'Ollomont, Doues et Allein
Rû de Menouve (ou Rû d'Allein), dans les communes d'Étroubles et d'Allein
Rû d'Éternon, dans la commune d'Étroubles
Rû de Vuillen (ou Rû Chaffières), dans la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses
Rû Neuf, dans les communes d'Étroubles et Gignod
Rû de la Charbonnière, dans la commune d'Avise
Rû Supérieur, dans la commune de Gressan
Grand Rû, dans la commune de Rhêmes-Notre-Dame.

Principaux rus abandonnés de la Vallée d'Aoste 
Le Ru du pain perdu à Antey-Saint-André
Le Ru du pain perdu à Châtillon

Dans le Valtournenche, deux sont encore visibles : le premier, sur la droite orographique, pour irriguer les replats de Verrayes, le second, sur la gauche, traverse la colline de Châtillon.

Le Rû du pain perdu à Antey-Saint-André, avec des arcs de soutien bien conservés, près des hameaux Navillod et Berzin.

Bibliographie 
Claudine Remacle, Gestion sociale des risques naturels, Quart, Musumeci éd., 2007.
Claudio Filipponi, Les canaux d'irrigation alpins - Proposition pour un inventaire des rus en Vallée d'Aoste, Mémoire de thèse, Université de Lausanne, 2003.
      Massimo Florio  Corvée versus money: Micro-history of the water infrastructure in the Alps: the Rû Courtaud 1393-2013.
   Les Rûs de l'Évancon (Val d'Aoste Italie).
   Dr Hans R. von Fles: Les Rus de la Vallée d'Aoste.

Liens externes 
Les rus d'Arlaz et Herbal
Le rû Courtod
Le rû dou pan perdu à Antey-Saint-André.

Canal d'irrigation
Géographie de la Vallée d'Aoste